Павел Андреевич Шалин (род. 6 марта 1987 года) — российский легкоатлет, специализирующийся в прыжках в длину.

Биография 
Окончил Смоленской ГАФКСиТ.

Тренировался под руководством Антона Павловича Назарова и Ольги Степановны Шемигон.

Карьера

Примечания

Ссылки 
 
 Павел Шалин на сайте ВФЛА

Прыгуны в длину России
Чемпионы России по лёгкой атлетике